Bulgária
Melnica falu Elhovo községben, Jambol megyében

 Észak-Macedónia
Melnica falu Čaška községben, a Vardari régióban
Melnica egykori falu Prilep községben, a Pelagoniai régióban

 Horvátország
Melnica falu Barban községben, Isztria megyében

 Szerbia
Melnica falu Petrovac na Mlavi községben a Braničevoi körzetben